Ма́рко Кассе́тти (; 29 мая 1977, , Италия) — итальянский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Кассетти воспитанник клуба «Лумеццане», в 1996 году не сыграв за основу Луммеццане ни единого матча, он был отдан в аренду в клуб «Монтикьяри» из которого возвратился лишь в 1998 году. В 2000 году Кассетти перешёл в клуб «Верона», дебютировав в Серии А 30 сентября в матче с «Бари», который завершился со счётом 1:1. В 2003 году Кассетти переходит в клуб «Лечче», в котором он играет часто и помногу, сначала будучи одним из «доверенных» игроков главного тренера клуба Делио Росси, проповедовавшего оборонительный футбол, а через год и у Зденека Земана — апологета атакующего стиля игры.

Летом 2006 года, сразу после вылета «Лечче» в Серию В, Кассетти переходит в клуб «Рома», подписав контракт до середины 2009 года. С «Ромой» Кассетти выигрывает Кубок и Суперкубок Италии, первый гол за клуб Кассетти забил в ворота «Интернационале», в котором «Рома» победила на Сан-Сиро со счётом 3:1, забивал Кассетти и в Лиге чемпионов, поразив ворота лиссабонского «Спортинга».

4 июня 2010 года Кассетти продлил контракт с «Ромой» на сезон с заработной платой в 1,8 млн евро. 22 марта 2011 года игрок продлил контракт с «giallorossi» на прежних условиях сроком до 30 июня 2012 года.

Международная 
Марко Кассетти — первый футболист клуба «Лечче», надевший футболку сборной Италии, дебютировав в товарищеской игре с Исландией 30 мая 2005 года. После ещё двух игр Кассетти не выступал за сборную на протяжении 2,5 лет, когда 6 февраля 2008 года вновь вышел на поле в составе сборной в матче с Португалией.

Статистика

Клубная 
 на 13 мая 2012

 В скобках — матчи Суперкубка Италии

Международная

Достижения 
 Обладатель Кубка Италии: 2007, 2008
 Обладатель Суперкубка Италии: 2007

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на figc.it 
 Профиль на hellastory.net 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Монтикьяри»
Игроки ФК «Лумеццане»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Рома»